Greenway se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Percy James Greenway
 Percy James `Peter' Greenway